Il doppio del torneo di tennis New Orleans Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Terry Moor e Eliot Teltscher che hanno battuto in finale Raymond Moore e Robert Trogolo 6–3, 1–6, 6–3.

Teste di serie 

 Bruce Manson /  Geoff Masters (semifinali)
 Ferdi Taygan /  Brian Teacher (primo turno)

 Terry Moor /  Eliot Teltscher (campioni)
 John Lloyd /  Erik Van Dillen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New Orleans Open 1980